Gouvernement Dombrovskis peut désigner ces gouvernements lettons :
 gouvernement Dombrovskis I du  au  ;
 gouvernement Dombrovskis II du  au  ;
 gouvernement Dombrovskis III du  au .

Voir aussi 
 Valdis Dombrovskis